Podolski est un nom propre russe qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alexeï Podolski (1976-), acteur et musicien russe ;
 Boris Podolsky (1896-1966), physicien américano-russe ;
 Lukas Podolski (1985), footballeur germano-polonais et international allemand ;
 Sophie Podolski (1953-1974), poétesse et artiste graphique belge.

Toponyme 

 Kamenets-Podolski, ville ukrainienne où s'est déroulé le massacre de Kamenets-Podolski en 1941 ;
 Moguilev-Podolski, ville de l'oblast de Vinnytsia, en Ukraine.

Patronyme russe